Заіченко — українське прізвище. Відомі носії:
 Заіченко Костянтин Вікторович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Заіченко Олег Григорович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заіченко Сергій Олександрович — молодший сержант Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.

Заїченко 
 Заїченко Олександр Олександрович — прапорщик Збройних сил України, 79-а окрема аеромобільна бригада.
 Заїченко Семен Якович — український радянський і компартійний діяч. Депутат Верховної Ради СРСР 8-го скликання.

 Заїченко — село Волноваського району Донецької області України.

Див. також 
 Зайченко

Примітки